Segeln bezeichnet:

 Segeln, die Fortbewegung eines Segelschiffs
 Segeln (Zeitschrift), maritime Fachzeitschrift mit Schwerpunkt Fahrtensegeln, Yachten und Segelpraxis
 Segelflug, das Fliegen mit Segelflugzeugen oder Luftsportgeräten ohne Motor
 Strandsegeln, Eissegeln und Windsurfen, verschiedene Fortbewegungsarten mit Antrieb durch den Wind
 Segeln (Kraftfahrzeuge), eine Funktion im Kraftfahrzeug zur Kraftstoffeinsparung
 Segeln (Special Olympics)